Населені пункти в Чехії:

 Їржиці (Пельгржимов)
 Їржиці (Нимбурк)